Libeň steht für:

 Libeň (Prag), Stadtteil der tschechischen Hauptstadt Prag
 Libeň (Měník), Ortsteil von Měník im Okres Hradec Králové
 Libeň (Libeř), Ortsteil von Libeř im Okres Praha-západ
 Vysoká Libeň, Ortsteil von Mělnické Vtelno im Okres Mělník